Vihuri steht für:
 (1478) Vihuri, Asteroid des Hauptgürtels
 Valmet Vihuri, finnisches Schulflugzeug